Escrava Isaura  bzw. A Escrava Isaura (deutsch: „Die Sklavin Isaura“) ist der Titel folgender Werke:

 A Escrava Isaura (Roman), ein Roman von Bernardo Guimarães aus dem Jahr 1875
 A Escrava Isaura (1929), ein brasilianischer Stummfilm aus dem Jahr 1929
 Escrava Isaura (1949), ein brasilianischer Spielfilm aus dem Jahr 1949
 Escrava Isaura, eine brasilianische Telenovela aus dem Jahr 1976, siehe Die Sklavin Isaura
 A Escrava Isaura (2004), eine Neuauflage der brasilianischen Telenovela aus dem Jahr 2004